Hanns Martin Schleyer – niemiecki menedżer i przemysłowiec
 Johann Martin Schleyer – ksiądz rzymskokatolicki, twórca języka volapük